Шальнев — фамилия. Известные носители:
 Шальнев, Анатолий Прокофьевич (род. 1937) — советский, российский учёный, инженер-ракетостроитель.
 Шальнев, Борис Михайлович (1936—2019) — липецкий краевед.
 Шальнев, Валерий Дмитриевич (род. 1949) — советский футболист.
 Шальнев, Николай (род. 1944) — немецкий шахматист.